Па — 13-я буква тибетского алфавита, относится к пхоикам — мужским буквам, может быть только слогообразующей буквой.
Числовое значение: па — 13, пи — 43, пу — 73 , пэ — 103 , по — 133.

Па рукописное (умэ) .

Таблица порядка расположения инициалей на основе буквы па в тибетском словаре.

См. также 
 Тибетско-русский словарь Рерих Ю. Н.  (Буква Па — 5 том стр. 179)
 Тибетско-русская практическая транскрипция

Тибетский алфавит